Кравцев — фамилия; имеет женскую форму Кравцева.
 Кравцев, Анатолий Фёдорович (1911—1986) — советский инженер-конструктор бронетанковой техники.
 Кравцев, Владимир Анатольевич (род. 1954) — советский и российский сценограф, художник-живописец, график.
 Кравцев, Владимир Иванович (1945—2013) — российский юрист и организатор правоохранительной системы, заместитель Генерального прокурора РФ (1993—1994).

См. также